Beseke ist der Name von:
 Bernd Beseke (um 1500–1536), Vogt auf Neuwerk
Johann Melchior Beseke (1746–1802), deutscher Jurist, Philosoph und Ornithologe